Gantschach ist der Name folgender Orte:

 Gantschach (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft der Gemeinde Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gantschach (Gemeinde Schlaiten), Fraktion der Gemeinde Schlaiten, Bezirk Lienz, Tirol